Delta Force

 «Дельта» — подразделение специального назначения (США).
 «Подразделение „Дельта“» — художественный фильм (США, 1986).
 Delta Force — серия компьютерных игр.
 Delta Force — компьютерная игра, тактический шутер от первого лица, разработанный компанией. NovaLogic.
 Delta Force 2 — компьютерная игра, тактический шутер от первого лица, от компании NovaLogic.
 Delta Force Mobile — компьютерная игра для мобильных телефонов.
 Delta Force: Task Force Dagger — компьютерная игра.
 Delta Force: Black Hawk Down — компьютерная игра из серии Delta Force о спецподразделении военных сил США.
 Delta Force: Urban Warfare — видеоигра жанра шутер от первого лица, разработанная компанией Rebellion Developments и изданная NovaLogic для платформы PlayStation.
 Delta Force: Black Hawk Down – Team Sabre — дополнение к видеоигре Delta Force: Black Hawk Down.
 Delta Force: Xtreme — компьютерная игра, 3D-шутер от 1-го лица, ремейк первой части Delta Force.
 Delta Force: Xtreme 2 — компьютерная игра.